

Geografia 
 Aja  – grafia alternativa di L'Aia (Den Haag), città dei Paesi Bassi

Sigle 
 Association Jeunesse Auxerroise  – società calcistica francese, più nota come

Codici 
 AJA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Campo Dell'Oro, Ajaccio, Francia
 AJA – codice vettore ICAO di A J Services
 aja – codice ISO 639-3 della lingua aja

Persone
 Alexandre Aja – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese.
 David Aja – Fumettista spagnolo noto soprattutto per il suo lavoro alla Marvel
 Aja  – attrice pornografica statunitense

Linguistica 

 Aja aja – espressione esortativa sudcoreana

Musica 
 Aja  – album discografico degli Steely Dan del 1977

Altro 
 Aja  – gruppo etnico del Togo e Benin
 Aja  – gruppo etnico del Sudan meridionale.
 Aja  – divinità degli Yoruba.

Altri progetti